Джек Хилдьярд (; 17 марта 1908 — сентябрь 1990) — английский кинооператор. Лауреат премии «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме «Мост через реку Квай».

Биография 
Родился 17 марта 1908 года в Лондоне, Англия. Начал работать в кино с 1934 года в качестве помощника оператора. Как кинооператор дебютировал на съёмках фильма 1944 года «Генрих V» но в титрах не был указан. Его следующей работой стал фильм «Цезарь и Клеопатра», где он работал вместе с Джеком Кардиффом, Робертом Краскером и Фредди Янгом. Известен по фильмам «Звуковой барьер», «Выбор Хобсона», «Лето» и «Мост через реку Квай» британского кинорежиссёра Дэвида Лина. Является одним из основателей Британского общества кинооператоров.

Умер в сентябре 1990 года в Лондоне, Англия.

Избранная фильмография 
  — Генрих V / Henry V (в титрах не указан. реж. Лоренс Оливье)
  — Цезарь и Клеопатра / Caesar and Cleopatra (реж. Гэбриел Паскаль)
  — Звуковой барьер / The Sound Barrier (реж. Дэвид Лин)
  — Выбор Хобсона / Hobson’s Choice (реж. Дэвид Лин)
  — Лето / Summertime (реж. Дэвид Лин)
  — Анастасия / Anastasia (реж. Анатоль Литвак)
  — Мост через реку Квай / The Bridge on the River Kwai (реж. Дэвид Лин)
  — Внезапно, прошлым летом / Suddenly, Last Summer (реж. Джозеф Манкевич)
  — Бродяги / The Sundowners (реж. Фред Циннеманн)
  — Миллионерша / The Millionairess (реж. Энтони Асквит)
  — Дорога в Гонконг / The Road to Hong Kong (реж. Норман Панама)
  — 55 дней в Пекине / 55 Days at Peking (реж. Николас Рэй)
  — Клеопатра / Cleopatra (в титрах не указан. реж. Джозеф Манкевич)
  — Казино «Рояль» / Casino Royale (реж. Джон Хьюстон, Роберт Пэрриш, Вэл Гест, Кен Хьюз, Джозеф МакГрат)
  — Топаз / Topaz (реж. Альфред Хичкок)
  — Мухаммед — посланник Бога / The Message (реж. Мустафа Аккад)
  — Дикие гуси / The Wild Geese (реж. Эндрю В. Маклаглен)
  — Лев пустыни / Lion of the Desert (реж. Мустафа Аккад)

Награды и номинации 
 Лауреат премии «Оскар» в 1958 году за фильм «Мост через реку Квай»

 Премия BAFTA за лучшую операторскую работу
 Номинировался в 1964 году за фильм «»
 Номинировался в 1965 году за фильм «»
 Номинировался в 1967 году за фильм «Модести Блейз»

 Лауреат премии Британского общества кинооператоров в 1958 году за фильм «Мост через реку Квай»

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу